Чемпіонат Угорщини з футболу 1964 — 62-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Будапешт Гонвед взяв участь у Кубку володарів кубків 1965—1966 як переможець Кубку Угорщини 1964.
2. Після закінчення сезону клуб Дьйор Вашаш змінив назву на Раба.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1964
Угорщина
1964 в угорському спорті